Герб Египта представляет собой остроконечный щит, дважды рассечённый на червлень, серебро и чернь, на груди у золотого орла, смотрящего геральдически вправо, держащего в лапах девизную ленту с надписью на арабском языке Арабская Республика Египет.

Описание 

«Орёл Салах ад-Дина» держит надпись, на которой написано название государства на арабском языке: Арабская Республика Египет. На месте сердца орла находится щит с цветами флага — но в вертикальной вместо горизонтальной конфигурации. В союзе с Сирией в составе Объединённой Арабской Республики (1958—1961) и до 1971 года, на щите располагались две звезды. В период между 1972 и 1984 годами орёл был заменен на золотого ястреба, символ Федерации Арабских Республик.

Золотой орёл в качестве символа Салах ад-Дина является предметом споров для археологов. Символ этой птицы был найден на западной стене цитадели Каира (построенной Салах ад-Дином), и поэтому многие предполагают, что он являются его личным символом. Существует, однако, мало доказательств этого. Он был впоследствии принят в качестве символа арабских националистов в Ираке, Палестине и Йемена (и ранее в Ливии).

История герба

Примечания

Ссылки 

 Исторические эмблемы и гербы Египта

См. также 
 Флаг Египта

Египет
Государственные символы Египта
Гербы с орлами-щитодержателями